Die COVID-19-Pandemie in Mauretanien tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf 
Am 13. März 2020 wurde der erste Fall von COVID-19 in Mauretanien bestätigt. Dieser erste Fall wurde am 15. März von der WHO bestätigt. Am 18. März verkündete der mauretanische Gesundheitsminister den zweiten positiven Coronavirus-Fall im Land. Die Person traf zehn Tage vor der Entdeckung im Land ein. Ein dritter Coronavirus-Fall wurde am 26. März gemeldet. Es handelte sich um einen mauretanischen Staatsbürger, der am 15. März aus Frankreich nach Mauretanien zurückgekehrt war.

Am 30. März 2020 verzeichnete das Land den ersten COVID-19-bedingten Todesfall.

Vom 18. April 2020 bis zum 1. Mai 2020 gab es laut den mauretanischen Behörden keinen aktiven Fall. Es war damit eines der Länder, welches nach bestätigten Infektionen keinen aktiven Fall aufwies.

Am 1. Mai 2020 wurde von der WHO allerdings ein neuer Fall von COVID-19 bestätigt.

Mit Stand 3. Mai 2020 gibt es in Mauretanien 8 bestätigte Fälle, von denen sich 6 wieder erholt haben und eine Person verstorben ist.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Mauretanien wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Mauretanien
Gesundheit (Mauretanien)
Geschichte (Mauretanien)